Raspadura o Panela – surrogato della canna da zucchero
 Raspadüra – sottili sfoglie di grana, piatto tipico della cucina lodigiana